Пастырь:

 Пастух (устар.)
 Пастор